Il y a eu trois empereurs nommés Maximilien de Habsbourg :
 Maximilien I du Saint-Empire (1459-1519) ;
 Maximilien II du Saint-Empire (1527-1576) ;
 Maximilien I du Mexique (1864-1867).